Rob Moore est un nom pouvant désigner:

 (né en 1963), homme d'affaires américain
 (né en 1968), joueur américain de football américain
Rob Moore (né en 1974), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 (né en 1981), joueur anglais de hockey sur gazon

Voir aussi

Moore, Rob